Raitz ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Carl Raitz von Frentz (1797–1867), preußischer Landrat
 Edmund Raitz von Frentz (1887–1964), Jurist, Päpstlicher Geheimkämmerer di spada e cappa, Ehrenritter des souveränen Malteser Ritterordens, Schriftsteller und Journalist
 Edmund Hermann Raitz von Frentz zu Kendenich († 1721), Domherr in Münster
 Jakob Raitz von Frentz (1826–1884), preußischer Beamter und Politiker
 Josef Raitz von Frentz (1895–1977), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Verbandsorganisator
 Maximilian Raitz von Frentz (1885–1967), deutscher Jurist und Politiker (Deutsche Zentrumspartei)

Raitz steht für folgende Orte:
 Rájec nad Svitavou, Ortsteil von Rájec-Jestřebí, Okres Blansko, Tschechien

Siehe auch:
 Raitz von Frentz
 Reitz
 Reiz (Begriffsklärung)